В парному розряді жіночого тенісного турніру Port St. Lucie Open 1983, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1983, Розалін Нідеффер і Кенді Рейнолдс виграли титул, у фіналі перемігши пару Лі Антонопліс і Барбара Джордан 5-7, 7-5, 6-3.

Сіяні пари 

 Розалін Нідеффер /  Кенді Рейнолдс (чемпіонки)

 Лі Антонопліс /  Барбара Джордан (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Port St. Lucie Open